El término albanega puede significar: 

 Albanega, enjuta, superficie delimitada por el extradós de un arco y el alfiz que lo enmarca
 Albanega, antiguo tipo de cofia